Klímovo (Leningrad), localitat de la província de Leningrad, a Rússia
 Klímovo (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia